HMAS Brisbane ist der Name mehrerer Schiffe der Royal Australian Navy, benannt nach der Hauptstadt Queenslands, Brisbane:

 HMAS Brisbane (1915), Leichter Kreuzer der Town-Klasse (1910), Stapellauf 1915
 HMAS Brisbane (D41), Lenkwaffenzerstörer der Perth-Klasse, Stapellauf 1966
 HMAS Brisbane (DDG 41), Lenkwaffenzerstörer der Hobart-Klasse, Stapellauf 2016

HMAS Brisbane war ferner der Name des Marinestützpunktes HMAS Moreton zwischen 1940 und 1942.

Brisbane